Carlos Almada ist der Name folgender Personen:

*Carlos Almada (Fußballspieler) (* 1999), argentinischer Fußballspieler
Carlos Almada (Sänger) (1918–1982), argentinischer Tangosänger